Lucie Hradecká e Ekaterina Makarova erano i detentori del titolo, ma Makarova ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Hradecká ha fatto coppia con Andreja Klepač, e ha conquistato il titolo con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (quarti di finale, ritirate)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (secondo turno)

  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (secondo turno)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (campionesse)

Wildcard 

  Jennifer Brady /  Jessica Pegula (secondo turno)
  Caty McNally /  Alison Riske (quarti di finale)

  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2019